Эйвондейл, Эвондейл () может означать:

Топонимы 
Ирландия
  — поместье в графстве Уиклоу.
  — место рождения политика Чарлза Парнелла.

Новая Зеландия
  — пригород Окленда.
 Эйвондейл — пригород Крайстчерча.

США
 Эвондейл — город в Аризоне.
  — поселение в Колорадо.
  — поселение в Луизиане.
  — город в Миссури.
  — поселение в Мэриленде.
  — боро в Пенсильвании.

Прочие страны
  — деревня в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
  — городок в Ньюфаундленде и Лабрадоре (Канада).
  — пригород Хараре (Зимбабве).

Составные топонимы
  — город в Джорджии (США).
  — городок в Виктории (Австралия).

Районы городов США 
  — район Чикаго (Иллинойс).
  — район Цинциннати (Огайо).
  — районы Джэксонвилла (Флорида).

Мосты США 
  — мост через реку Арканзас (Колорадо).
  — мост через реку  (Нью-Джерси).

Прочее 
  — сельскохозяйственная исследовательская станция в Австралии.
  — австралийский футбольный клуб.
  — в Австралии.
 Верфь Эйвондейл — бывшая судостроительная компания Луизианы (США).

См. также 
 Эйвон
  — случился 6 сентября 1869 года в одноимённой шахте близ  (Пенсильвания, США).